

Cinema 
 Loaded – film di Étienne Arnaud (1913)
 Loaded – film del 1994 diretto da Anna Campion
 Loaded – film del 2007 diretto da Ryan Parrott 
 Loaded – film del 2008 diretto da Alan Pao 
 Loaded – film del 2015 diretto da Chris Zonnas

Musica 
 Loaded – gruppo musicale hard rock statunitense
 Loaded – album dei The Velvet Underground del 1970
 Loaded – singolo dei Deacon Blue del 1987, dall'album Raintown
 Loaded – singolo dei Primal Scream del 1990, dall'album Screamadelica
 Loaded – album di Brotha Lynch Hung del 1997
 Loaded – album degli Unit 187 del 1998
 Loaded – singolo di Ricky Martin del 2001, dall'album Sound Loaded
Loaded – album dei The Wood Brothers del 2008.

Letteratura 
 Loaded – romanzo di Christos Tsiolkas da cui è stato tratto il fim Head On diretto da Ana Kokkinos

Altro 
 Loaded – rivista britannica
 Loaded – videogioco